Dow eller DoW kan syfta på:

Dow Chemical – ett amerikanskt multinationellt företag
Dawn of War – ett datorspel